Aleksandrówka (ukr. Олександрівка, ros. Александровка) – wieś na Ukrainie, w obwodzie winnickim, w rejonie tomaszpolskim.

W czasach Rzeczypospolitej wieś leżała w województwie bracławskim. Odpadła od Polski w wyniku II rozbioru.

Linki zewnętrzne 
 

Wsie w rejonie tomaszpolskim